Limín Vathéos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Órmos Vathý (vik i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Sámou, 
 Órmos Vathí (vik i Grekland, Peloponnesos, Lakonien), 
 Sámos (prefekturhuvudort i Grekland), Nordegeiska öarna, Nomós Sámou, 

Robotskapade Greklandförgreningar